Die Abkürzung FIP steht für
 Fédération Internationale de Pharmacie, die internationale pharmazeutische Vereinigung, siehe International Pharmaceutical Federation
 Fédération Internationale de Philatélie, die Vereinigung von Philatelistenverbänden aus aller Welt
Fédération Internationale de la Précontrainte, internationale Gesellschaft für Spannbeton
 Federation of International Polo, der internationale Poloverband
 Federazione Italiana Pallacanestro, italienischer Basketballverband
 Feline infektiöse Peritonitis, eine ansteckende Bauchfellentzündung bei Katzen
 Flux Information Processus, früher Factory implementation Protocol, ein Feldbus französischen Ursprungs und heute als WorldFIP in IEC 61158 normiert
 France Inter Paris, alte Bezeichnung eines französischen Hörfunksenders, siehe FIP (Hörfunksender)
 Forum Internationale Photographie

Der Familienname Fip wird unter anderem getragen von
 dem deutschen Politiker und Unternehmer Hans-Jürgen Fip
 Heinrich Fip (Unternehmen) GmbH & Co. KG, Mineralölvertriebsunternehmen

Siehe auch:
 FIP-Effekt
 Fortunatus „Fip“ Ricard

FIP